Esistono più comuni francesi con questo nome

Berville – Senna Marittima
Berville – Val-d'Oise